Cape Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Cape Island (Lincoln County, Maine)
 Cape Island (York County, Maine)
 Cape Island (New Jersey)
 Cape Island (South Carolina)

in Kanada:
 Cape Island (Neufundland und Labrador)
 Cape Island (Nova Scotia)